Tamworth kan have flere betydninger:

 Tamworth, Staffordshire, England
 Tamworth (distrikt)
 Tamworth (New South Wales), Australien
 Tamworth Green, Lincolnshire, England
 Tanworth-in-Arden, Warwickshire, England